Princ Nicolas Švedski, vojvoda Ångermanlandski (polno ime Nicolas Paul Gustaf), * 15. junij 2015, Danderyd, Švedska.

Princ Nikolaj je švedski princ in mlajši otrok in edini sin princese Magdalene in Christopherja O'Neilla. Je član švedske kraljeve družine in sedmi v vrsti na švedski prestol.

Življenjepis

Nikolaj se je rodil 15. junija 2015 ob 13:45 po srednjeevropskem času v bolnišnici Danderyd. Ob rojstvu je tehtal 3080 gramov in velik je bil 49 centimetrov. Naslednji dan je bilo rojstvo pozdravljeno z ustrelitvijo 21. topov v Skeppsholmnu v Stockholmu ter v Gothenburgu, Härnösandu, Karlskronu in Bodnu. 17. junija je njegov dedek kralj Karel XVI. Gustav na srečanju državnega sveta objavil ime in naziv princa. Te Deum, zahvalna storitev, je potekala 18. junija 2015 v Kraljevi kapeli v Stockholmski palači.

Nikolaj je vojvoda Ångermanlanda, ki prej nikoli ni bila vojvodina.

Imena
Ime Nikolaj, v obliki Nikolaus, je bilo večkrat uporabljeno v dinastiji Bernadotte; najmlajši sin kralja Oskarja I. se je imenoval Nikolaus Avgust, vendar je bolje znan kot "princ Avgust", in Avgustov najmlajši nečak, princ Evgen, je se imenoval Evgen Napoleon Nikolaj. Sodobni sorodniki princa Nikolaja z istim imenom so princ Nikolaj Hohenzollernski, vnuk princese Birgite, princ Nikolaj Danski, sedmi v vrsti na danskem prestolu in njegov bratranec v drugem kolenu, princ Nikolaj Grški in Danski.

Tudi po očetovi strani je povezan z imenom Nicolas; Christopherja O'Neilla je tako imenovali njegov oče za približno en dan, preden je končno dobil ime Christopher.

Ime Paul je princ dobil po svojem dedu Paulu O'Neillu in od svojega očeta Christopherja O'Neilla, ki je to njegovo drugo ime. Tudi na strani njegove matere ima princ Nikolaj prednike z imenom Paul, vendar obstajajo osem ali devet generacij nazaj, najbolj znana sta Pavel Württemberški in Pavel Ruski.

Ime Gustav prihaja od dedka Karla XVI. Gustava.

Princ Nikolaj si deli vsa svoja imena z bratrancem pradedka, Lennartom Bernadottom, katerega rojstno ime je bilo Gustaf Lennart Nicolaus Paul.

Krst
Nikolaja je Antje Jackelén, prva ženska nadškofinja, krstila 11. oktobra v luteransko vero v Kraljevi kapeli Drottningholmske palače. SVT je napovedala, da bo oddajala obred v živo, navkljub prejšnjih poročil, da se ne bi zaradi pritožb javnosti.

Njegovi botri so: Princ Karel Filip (njegov stric po materni strani), Natascha Abensperg und Traun (njegova teta po očetovi strani), Gustaf Magnuson (njegov bratranec po materni strani), Katarina von Horn, Henry d'Abo (mož njegove tete po očetovi strani) in Marco Wajselfisz.

Nazivi

Nikolaj je nazivan kot: Njegovo kraljevo visočanstvo princ Nikolaj Švedski, vojvoda Ångermanlandski

Predniki

Sklici in opombe

Zunanje povezave
Njegova kraljeva visokost princ Nikolaj Pavel Gustav, vojvoda Ångermanlandski 
Švedski kraljevski dvor: Princ Nikolaj 

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedski princi